

Patronyme 

 Alfredo Pérez Rubalcaba (1951-2019), homme politique espagnol, membre du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).
 Gonzalo Rubalcaba (1963-), pianiste de jazz cubain.

Patronyme hispanique